Het ATP-toernooi van Montpellier 2012 (met de officiële naam Open Sud de France 2012) werd van 30 tot en met 5 februari 2012 gespeeld in de Franse stad Montpellier. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Park&Suites Arena. Het enkelspel werd gewonnen door de Tsjech en topreekshoofd Tomáš Berdych, hij versloeg thuisspeler Gaël Monfils met 6-2, 4-6, 6-3. De winnaars van het dubbelspel werden de thuisspelers Nicolas Mahut en Édouard Roger-Vasselin, door met 6-4, 7-6(4) te winnen van de Australiër Paul Hanley en de Brit Jamie Murray.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Montpellier
Montpellier 2012